Білозірська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білозірська сільська рада — Миколаївська область, Вітовський район
 Білозірська сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район
 Білозірська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район

Див. також 
 Білозерська селищна рада